In het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003 werd gestreden om het FIM-wereldkampioenschap in de wegraceklassen MotoGP, 250 cc en 125 cc. Het was het 55e seizoen van deze kampioenschappen. In de 250cc- en 125cc-klassen werd voor de 55e keer om de titel gestreden, in de MotoGP voor 2e keer.

Kalender

MotoGP

250 cc

125 cc